Космынка — река в Ульяновской области, приток Гущи;
 Космынка — река в Новгородской области, приток Увери;
 Космынка — деревня в Дмитровском районе Московской области.